Мишиногорский кратер — ударный кратер в Псковской области России, расположен в 25 км к юго-востоку от Гдова и в 15 км к востоку от Чудского озера. Известен в литературе под названиями Гдовские дислокации и Мишиногорская астроблема.

Кратер образовался в пермский период около 300 ± 50 млн лет назад. Диаметр его составляет 2,5 км. Кратер назван по находившейся в нём деревне Мишина Гора (в настоящее время этого селения не существует).

Гдовские (Мишиногорские) дислокации выявлены Б.П. Асаткиным в 1933 году. Под этим названием Б.П. Асаткин описал залегавшие на поверхности сильно дислоцированные блоки и развалы пород архея, кембрия и ордовика - районе, где было развито сплошное поле моноклинально залегающих девонских отложений.

Б.П. Асаткин, а затем Э.Ю. Саммет и Р.М. Мянниль природу дислокаций связывали с тектоническими причинами. Однако возобладала теория ледникового генезиса дислокаций, которые рассматривались в качестве гигантских гляциоотторженцев (публикации С.М. Чихачева, Б.А. Некрасова, З.Г. Балашова, В.А. Селивановой, О.И. Элькин, В.А. Котлукова, Б.Б. Митгарц).

В 1961-1970 гг. в районе Гдовских дислокаций проведен большой объем буровых и геофизических работ. В центральной части дислокации дополнительно к скважинам Б.П. Асаткина было пройдено несколько глубоких скважин, в том числе скважина № 3 глубиной 903 м. Полученные материалы были обобщены в весьма содержательных статьях Д.Б. Малаховского и А.Л. Бусловича (1966), А.И. Шмаенок и Д.Б. Малаховского (1974). Краткие сведения по скважине глубиной 903 м приводятся также в статье Е.И. Хавина и др. (1973).

Д.Б. Малаховским и А.Л. Бусловичем (1966) были сделаны выводы, что Гдовские дислокации не являются ледниковыми отторженцами и гляциодислокациями. Они имеют тектоно-вулканическую природу и возможно являются трубкой взрыва.

Литература

Примечания 

Ударные кратеры России
География Псковской области